Persuasion bezeichnet:

 eine Form der Psychotherapie (Persuasionstherapie)
 eine von der Aldus Corporation Anfang der 1990er Jahre entwickelte Präsentationssoftware
 Überredung, siehe Persuasive Kommunikation
 einen Roman von Jane Austen, siehe Überredung
 Filme/Miniserien nach Austins Roman:
 aus dem Jahr 1960, siehe Persuasion (1960)
 aus dem Jahr 1971, siehe Persuasion (1971)
 ein Filmdrama aus dem Jahr 1995, siehe Jane Austens Verführung
 aus dem Jahr 2007, siehe Persuasion (2007)
 aus dem Jahr 2022, siehe Überredung (Film)

Siehe auch: